Twist může být:

 twist – tanec
 ruský twist – složený posilovací cvik

geografie
 Twist (Arkansas) – město ve Spojených státech amerických
 Twist (Emsland) – obec v Dolním Sasku

kultura
 Oliver Twist – román anglického spisovatele Charlese Dickense zveřejněný v roce 1838
 Twist (film, 2021) – akční film režiséra Martina Owena z roku 2021 s Michaelem Cainem v hlavní roli
 Twist the Truth – čtvrté album norské muzikantky Lene Marlin z roku 2009

příjmení
 Tony Twist (* 1968) – kanadský hokejista
 Friedrich von Twist († 1559) – kanovník v Münsteru

Související články 
 twister

Externí odkazy